Христо Иванов Баялцалиев, известен в Република Македония като Ристо Баялски (), е български партизанин и деец на НОВМ.

Биография 
Роден е на 27 септември 1916 година в град Солун. Син е на дееца на ВМОРО Иван Баялцалиев, търговец на манифактура, собственик на мелница. Брат е на Илия Баялцалиев. През 1935 година влиза в СКМЮ, а на следващата година и в ЮКП и става секретар на Местния комитет на ЮКП за Гевгели. От 1942 до началото на 1943 година е секретар на Окръжния комитет на ЮКП за Гевгелия. Политически комисар е последователно на Гевгелийски народоосвободителен партизански отряд, народоосвободителен батальон „Страшо Пинджур“ и Войнишки партизански батальон „Христо Ботев“. Взема участие в Инициативния комитет за свикване на АСНОМ. Делегат е на Първото заседание на АСНОМ и на третото заседание на АВНОЮ. След Втората световна война става министър на търговията и снабдяването на Социалистическа република Македония. Отделно е член на ЦК на МКП, секретар на ГО на НФМ, председател на Търговската камара на Македония, генерален секретар и председател на Търговската камара на Югославия, подпредседател и генерален секретар на Стопанската камара на СФРЮ. Съюзен и републикански народен представител в много събрания. Носител на Партизански възпоменателен медал 1941 година.

Родословие

Бележки 

Министри на Социалистическа република Македония
Дейци на НОВМ
Делегати на Първото заседание на АСНОМ
Партизани от Войнишки партизански батальон Христо Ботев
Депутати в Събранието на СФРЮ
Депутати в Събранието на СРМ
Носители на Партизански възпоменателен медал 1941
Родени в Солун
Делегати на Второто заседание на АСНОМ
Българи партизани в Югославия
Починали в Скопие
По произход от Гевгели